У́лица Ку́никова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Улица названа именем Героя Советского Союза, майора Куникова Цезаря Львовича (1909—1943), командира 305-го отдельного батальона морской пехоты.

 Улица Куникова — улица в Геленджике Краснодарского края
 Улица Куникова — улица в Новороссийске Краснодарского края
 Улица Цезаря Куникова — улица в Ростове-на-Дону
 Улица Цезаря Куникова-Краснодар

См. также 

 Площадь Цезаря Куникова